Vinson peut désigner :

Patronymes 

 Auguste Vinson (1819-1903), zoologiste et médecin français, fils de François-Auguste Vinson;
 Carl Vinson (1883-1981), homme politique américain ;
 Chuck Vinson (1956-), réalisateur et producteur de cinéma américain ;
 Eddie Vinson (1917-1988), musicien américain ;
 Éric Vinson (1971-), journaliste et chercheur français ;
 François-Auguste Vinson (1791-1851), médecin et homme politique français;
 Fred M. Vinson (1890-1953), homme politique américain ;
 Gary Vinson (1936-1984), acteur américain ;
 Helen Vinson (1907-1999), actrice américaine ;
 Julien Vinson (1843-1926), linguiste français ;
 Maribel Vinson (1911-1961), patineuse artistique américaine ;
 Sigolène Vinson (1974-), avocate, actrice, écrivaine, chroniqueuse judiciaire française ;
  (1901-1975), musicien américain.

Toponyme 

 le massif Vinson, le point culminant de l'Antarctique ;
 Vinson, une localité de l'Oklahoma ;

Autres 
 l', un porte-avions nucléaire de l'US Navy ;
 le syndrome de Plummer-Vinson, une maladie rare d'étiologie.

Voir aussi